Charles Coumont, Belgisch kunstschilder
 Raymond Coumont, Belgisch syndicalist